Merseburger steht für:

Personen:
 Carl Wilhelm Merseburger (1816–1885), deutscher Musikwissenschaftler und Verleger
 Karl Erich Merseburger (1890–1968), deutscher Maler, Grafiker und Exlibris-Künstler
 Otto Merseburger (1822–1898), deutscher Künstler und Verleger
 Peter Merseburger (1928–2022), deutscher Journalist und Buchautor
 Stephan Merseburger (* 1964), deutscher Fernsehjournalist und -moderator

Unternehmen:
 Merseburger Verlag, deutscher Musikverlag in Kassel